Por volta do ano de 1988 a Tagima resolveu criar uma guitarra inspirada em um modelo da marca Rand, que ele havia achado muito bonito. A guitarra possuía 24 trastes, Tagima adicionou mais 3 na guitarra que estava fazendo, mas, resolveu manter o mesmo visual. Alguns guitarristas se interessaram pela guitarra, entre eles Kiko Loureiro, que encomendou uma. Na época, ela não tinha o nome K1 mas possuía a mesma configuração de hoje. Inicialmente o headstock era no formato "Jackson", porém em 2004 este foi mudado para o design atual, com tarraxas 2+4.

Especificações

Corpo: Cedro
Braço: Marfim
Escala: Rosewood com marcações em abalone
Captadores: 1 Mini Humbucker modelo Hot Rails (braço) e 1 Humbucker modelo Parallel Axis (ponte) - ambos Seymour Duncan
Controles: Chave de 3 posições, 1 volume e 1 tonalidade
Ponte: Floyd Rose system Gotoh cromada

Guitarras elétricas da Tagima